Patric Gösta Hörnqvist (né le  à Sollentuna en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2002, il commence sa carrière avec le Väsby IK HK en Division 1. En 2005, il est choisi au septième tour en  par les Predators de Nashville lors du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey. Néanmoins, il ne rejoint pas tout de suite l'Amérique du Nord. La même année, il signe en Elitserien avec le Djurgårdens IF.

Le , il est échangé aux Penguins de Pittsburgh avec Nick Spaling contre James Neal.

Le , il est échangé aux Panthers de la Floride en retour de Michael Matheson et Colton Sceviour.

Carrière internationale 
Il représente la Suède en sélection senior depuis 2007.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2002-2003 || Väsby IK HK ||Division 1  || 6|| 1|| 1||2||0||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004 || Väsby IK HK ||Division 1||8||3||11||22|| ||- ||- ||- ||- || -
|-
|2004-2005|| Väsby IK HK || Division 1 ||28||12||12||24||36||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Djurgårdens IF ||Elitserien  ||47||5||2||7||36||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Djurgårdens IF || Elitserien  ||49||23||11||34||38||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Djurgårdens IF || Elitserien  ||53||18||12||30||58||5||0||1||1||6
|-
|2008-2009 ||Predators de Nashville ||LNH || 28|| 2|| 5|| 7|| 16||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Admirals de Milwaukee ||LAH || 49|| 17|| 18|| 35|| 44|| 11|| 4|| 4|| 8|| 6
|-
|2009-2010 || Predators de Nashville || LNH || 80|| 30|| 21|| 51|| 40|| 2 || 0 || 1 || 1 || 4 
|-
|2010-2011 || Predators de Nashville || LNH || 79|| 21|| 27|| 48|| 47|| 12|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
|2011-2012 || Predators de Nashville || LNH || 76|| 27|| 16|| 43|| 28|| 10|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
|2012-2013 ||HC Red Ice ||LNB || 9|| 7|| 7|| 14|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Djurgårdens IF || Allsvenskan || 10|| 2|| 3|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Predators de Nashville || LNH || 24 || 4 || 10 || 14 || 14 || - || - || - || - || - 
|-
| 2013-2014 || Predators de Nashville || LNH || 76 || 22 || 31 || 53 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 64 || 25 || 26 || 51 || 38 || 5 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
| 2015-2016 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 82 || 22 || 29 || 51 || 36 || 24 || 9 || 4 || 13 || 10
|-
| 2016-2017 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 70 || 21 || 23 || 44 || 28 || 19 || 5 || 4 || 9 || 18
|-
| 2017-2018 || Penguins de Pittsburgh ||LNH ||70 ||29 ||20 ||49 ||58 ||10||5||6||11||22
|-
| 2018-2019 || Penguins de Pittsburgh ||LNH ||69 ||18 ||19 ||37 ||26 || 4 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 2019-2020 || Penguins de Pittsburgh  || LNH || 52 ||17 ||15 ||32 ||36 || 4 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2020-2021 || Panthers de la Floride || LNH || 44 || 14 || 18 || 32 || 39 || 6 || 2 || 3 || 5 || 12
|-
| 2021-2022 || Panthers de la Floride || LNH || 65 || 11 || 17 || 28 || 19 || 10 || 1 || 1 || 2 || 4
|-

| 879 || 263 || 277 || 540 || 453 || 106 || 28 || 25 || 53 || 88

Au niveau international 

| 2005 || align=left| Suède U18 || align="left"|Championnat du monde -18 ans ||7||0||1||1||2||0|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2007 || align=left| Suède U20 || align="left"| Championnat du monde junior ||7||1||2||3||4||+4||align="left"|  place
|-
| 2007 || align=left| || align="left"|Championnat du monde  ||9||2||4||6||6||+4|| align="left"| place
|-
| 2008 || align=left| Suède|| align="left"| Championnat du monde ||9 ||6 ||0 ||6  ||12 ||+3||align="left"|  place
|-
| 2010 || align=left| Suède|| align="left"| Jeux olympiques || 4|| 1|| 0|| 1|| 4|| +1|| align="left"| place
|-
| 2012 || align=left| Suède|| align="left"| Championnat du monde || 3|| 0|| 0|| 0|| 4|| 0||align="left"|  place
|-
| 2016 || align=left| Suède|| align=left|Coupe du monde || 4 || 0 || 2 || 2 || 0 || +2 || align=left|Défaite en demi-finale 
|-
| 2018|| align=left| Suède || align=left|Championnat du monde ||5 ||2 ||0 ||2 ||2 ||+2 || align=left| Médaille d'or
|-
| 2019 || align=left| Suède|| align=left|Championnat du monde || 8 ||7 || 3 || 10 || 14 || +11 ||align=left| place

Trophées et honneurs personnels

Ligue nationale de hockey 
2015-2016 : gagne la Coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh
2016-2017 : gagne la Coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh

Références 

Naissance en janvier 1987
Naissance à Sollentuna
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Champion de la Coupe Stanley
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur des Panthers de la Floride